Hamamözü (district), een district van de Turkse provincie Amasya
Hamamözü (stad), de hoofdplaats van het district